Amerikai Egyesült Államok
Marksville (Louisiana)
Marksville (Virginia)